El nombre Hereford puede referirse a:

 Hereford, una ciudad al oeste de Inglaterra, capital de Herefordshire (Reino Unido);
 Hereford, una ciudad del estado de Texas (Estados Unidos);
 Hereford, un pueblo ubicado al oeste de la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 la raza Hereford de ganado vacuno; o
 Hereford, una banda de rock de Uruguay.